Quasilineus är ett släkte av slemmaskar. Quasilineus ingår i familjen Cerebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Quasilineus